Umemiya Ryūnosuke (梅宮 竜之介) (ou plus simplement Ryû), également appelé Bokutou no Ryû (Ryû au sabre de bois), ou Le Dragon au sabre de bois, est un chef d'une bande de brigands dans les premiers volumes du manga Shaman King, dont le but est de trouver leur "Best Place". Il deviendra plus tard Shaman, et sera l'ami de Yoh Asakura. Son fantôme s'appelle Tokagero (トカゲロウ Tokagerō). Son furyoku est de 85000

Sa bande 
Les membres de sa bande de brigands sont :
 Apache.
 Ball Boy.
 Blue Shadow.
 Death Machine.
 Free Day.
 Junk Food.
 Muscle Punch.
 Silver Sun.
 Space Shot.

Techniques 
 Le Dragon de l'Enfer, Le Lézard Rouge : Un oversoul faisant penser à une tronçonneuse
 Mon Gros Doigt(Big Pouce en original) : Technique qui prend la forme d'un gros pouce pour appeler Billy.
 Jigokuryû Benitokage : Une attaque de coups d'épée rapides.
 Ame no Mura Kumo : Tokagero prend la forme d'un serpent à huit têtes pour attaquer et peut protéger les attaques de plusieurs front
 Yamata no Orochigô ((ヤマタノオロチ) : Ressemblant au Ame no Mura Kumo bien qu'il soit plus gros et sur des roues avec un moteur 
 Le Couteau à Sushi, Susanorou (O.S.刺身包丁スサノロウ O.S. "Sashimi Bouchou Susanorō"): Le dernier Oversoul de Ryû. Il tranche très bien et est capable de couper rapidement.
 La Lame d'Ultra-Dextérité : Une technique qui coupe rapidement plusieurs parties du corps

Personnage de Shaman King

en:List of Shaman King characters#Ryunosuke Umemiya